Hanomag steht für:

 Hanomag, 1871 in Linden vor Hannover als Aktiengesellschaft gegründete Maschinenbau-Unternehmen, hervorgegangen aus dem 1835 gegründeten Gießerei und Maschinenfabrik Georg Egestorff
 Hanomag Lohnhärterei, 1986 gegründeter Automobilzulieferer mit Sitz in Hannover-Marienwerder